Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1963 — 30-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 7 березня по 17 березня 1963 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 41-й чемпіонат Європи.

Чемпіонат світу Група А 

Результати останніх двох команд варіюються в різних джерелах.

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Сет Мартін
 Захисник  Роланд Стольц
 Нападник  Мирослав Влах

Найкращі гравці за версією журналістів:
 Воротар  Челль Свенссон
 Захисники  Олександр Рагулін —  Гаррі Сміт
 Нападники  Ганс Мільд —  Едді Тамбелліні —  Мирослав Влах

Чемпіонат Європи

Чемпіонат світу Група В

Чемпіонат світу Група С

Примітки

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів   
 Архів  

 

1963 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокей у Швеції
Березень 1963